Didymos (grekiska: δίδυμος‚ "tvilling") eller Didymus kan syfta på:

 Arius Didymus (000-talet f.Kr.), stoisk filosof
 Didymos musikern (000-talet f.Kr.), antik musikteoretiker
 Didymos Chalkenteros (omkring 65 f.Kr.–omkring 10 e.Kr.), antik grammatiker
 Binamn på Tomas, en av Jesu lärjungar, se Tomas (apostel)
 Didymus, kristen martyr (död 304), se Teodora och Didymus
 Didymus den blinde (310/313–omkring 398), antik kristen teolog
 Didymos (lantbruksförfattare) (300-talet), grekisk lantbruksförfattare
 Gabriel Zwilling, även Gabriel Didymus (omkring 1487–1558), evangelisk-luthersk teolog och reformator
 65803 Didymos, asteroid